Nozay (Aube) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Nozay (Essonne) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Nozay (Loara Atlantycka) – francuska gmina w regionie Kraj Loary